Struna je lahko:

 struna, zvočilo v obliki žice
 struna ali plantarna mišica
 struna, fizikalno telo, ki se pojavlja v teoriji strun

Slovenski priimek 

 Albert Struna (1901—1982), inženir strojništva, gospodarstvenik, univ. profesor in rektor
 Aljaž Struna (*1990), nogometaš
 Ana Struna Bregar, arhitektka, publicistka, kritičarka
 Andraž Struna (*1989), nogometaš
 Andrej Struna (1881—?), urednik
 Irena Struna (*1947), prevajalka in TV urednica
 Lavoslav (Polde) Struna (1898—1973), športni novinar in terminolog
 Ljubo Struna (*1930), filmski producent (cineast)
 Lojze Struna (1893—1978), ekonomist, pedagog, čebelar
 Robert Struna, umetnostni kovač in kipar